Go West, young man (en anglais « va vers l'Ouest, jeune homme ») est une phrase attribuée à Horace Greeley dans un éditorial de 1865 qui encourageait la Conquête de l'Ouest.

Go West, Young Man est un titre qui peut faire référence à :
Go West, Young Man, un film muet de Harry Beaumont, sorti en 1918 ;
 Go West, Young Man, un film de Henry Hathaway sorti en 1936 ;
 Go West, Young Man, un film de Carel Struycken et Urs Egger sorti en 1980 ;
 Go West, Young Man, un album de Michael W. Smith de 1990.

Homonymie de titre